Die Abkürzung DAU steht für:
 Damen-Armband-Uhr, Fachjargon im Schmuckwaren-Einzelhandel
 Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH, Bonn
 Deutsche Athleten-Union (Deutsches Kaiserreich), Sportvereinigung der Schwerathleten im Deutschen Kaiserreich 
 Deutsche Athleten-Union, gesamtdeutscher Sportverband für Schwerathleten des Deutschen Athleten-Bundes und des Deutschen Sportausschusses von November 1950 bis 1955
 Bahnhof Aue (Sachs) (DS100-Code)
 Digital-Analog-Umsetzer zur Umwandlung digitaler in analoge Signale
 Digitaler Alarmumsetzer, ortsfeste Sende- und Empfangsfunkanlage in Funknetzen zur Alarmierung von digitalen Funkmeldeempfängern
 Dümmster anzunehmender User, Ausdruck für Computerbenutzer ohne Grundlagenwissen und Sachverständnis, die grobe Denk- und Anwendungsfehler im Umgang mit Computern und deren Zubehör begehen
 Daily Active Users, Zahl der aktiven Benutzer einer Software, App oder Website an einem Tag
 Data Acquisition Unit
 Defense Acquisition University, Ausbildungs- und Trainingsstätten für militärische und zivile Angestellte des Verteidigungsministeriums der USA mit Hauptsitz in Fort Belvoir, Virginia
 Dau (Film), Filmprojekt des russischen Regisseurs Ilja Andrejewitsch Chrschanowski

DAU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Vulkaneifel (für Daun)

Dau steht für:
 veraltete Alternativschreibweise für Dao
 Dau, Segelschiffstyp in allen Anliegerländern des Indischen Ozeans
 Nebenfluss des osttimoresischen Vemasse (Fluss)
 Dau Bus GmbH, ein Busverkehrsunternehmen in Barsinghausen

Dau ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Dau (* 1942), deutscher Designer
 Detlef Dau-Schmidt (* 1925), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Dirk H. Dau (* 1943), deutscher Jurist
 Gustav Dau (1853–1904), Landwirt, Reichstagsabgeordneter
 Helmut Dau (1926–2010), deutscher Jurist
 Herbert Dau (1911–2000), deutscher Politiker (SPD), MdHB, Hamburger Bürgerschaftspräsident
 Katharina Dau (1944–2018), deutsche Opern-, Lied- und Konzertsängerin (Mezzosopran/Alt)
 Klaus Dau (* 1934), deutscher Jurist und Ministerialbeamter 
 Markus Dau (* 1982), deutscher Handballspieler
 Ronny Dau (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Stephen Dhieu Dau, südsudanesischer Politiker

dau steht für:
 Dar Sila Daju (ISO-639-3-Code), eine der Daju-Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung